Полеводка — название населённых пунктов в России:
 Полеводка — посёлок в Бийском районе Алтайского края.
 Полеводка — село в Усть-Коксинском районе Республики Алтай.